Barcarena (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Barcarena (Portugal), plaats in de Portugese gemeente Oeiras